Plitt ist der Familienname folgender Personen:

 Agathe Plitt (1831–1902), deutsche Pianistin, Klavierlehrerin und Komponistin
 Greg Plitt (1977–2015), US-amerikanisches Model und Schauspieler
 Gustav Leopold Plitt (1836–1880), deutscher lutherischer Theologe
 Hans Ferdinand Plitt (1917–2008), deutscher General

 Jakob Theodor Plitt (1815–1886), deutscher lutherischer Theologe

 Kurt Plitt (* 1928), deutscher Radrennfahrer 
 Walter Plitt (1905–1956), deutscher Politiker (KPD/SED), Widerstandskämpfer und Journalist